Jméno a příjmení Alexander Miller nebo Alex Miller má více nositelů:

 Alex Miller (politik) (* 1977) – izraelský politik
 Alex Miller (spisovatel) (* 1936) – rakouský spisovatel
 Alex Miller (fotbalista) (* 1949) – britský fotbalista
 Alex Miller (novinář) (*?) – český investigativní novinář
 Alexander Miller (skladatel) (* 1968) – americký hudební skladatel
 Alexander Kennedy Miller (1906–1993) – americký podnikatel a sběratel
 Alexander Miller (teolog) (1908–1960) – britský a novozélandský teolog